Эгли ():

 Эгли — миноносец ВМФ Греции, принявший участие в Первой и Второй мировых войнах.

Персоналии 
 Эгли, Альфонс (1924—2016) — швейцарский политик, президент Швейцарии (1986).
 Эгли, Андре (род. 1958) — бывший швейцарский футбольный защитник и нынешний тренер.
 Эгли, Иоганн Якоб (1825—1896) — швейцарский географ, профессор Цюрихского университета.
 Эгли, Эмиль (1848—?) — швейцарский богослов и историк, профессор в университете города Цюриха.

Населенные пункты 

 Эгли (город) - город во Франции.

Примечания